Tieste – personaggio della mitologia greca
 Tieste – tragedia di Quinto Ennio
 Tieste – tragedia di Lucio Vario Rufo
 Tieste – tragedia di Seneca
 Tieste – tragedia di Ugo Foscolo (1795)